Ионов, Пётр:
 Ионов, Пётр Иванович (1909—?) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Ионов, Пётр Павлович (1897—1968) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Ионов, Пётр Сергеевич (1896—1962) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.